Schawlow:
 Arthur Leonard Schawlow
 (10448) Schawlow